Аллсвенскан 2002 () — 78-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 6 апреля 2002 года и закончился 2 ноября 2002 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

2002
Швеция
Спорт в Швеции в 2002 году